Héctor Ignacio Rodríguez Peña – ex calciatore uruguaiano
 Nicolás Rodríguez Peña – politico argentino
 Octavio Darío Rodríguez Peña – ex calciatore uruguaiano